Vltjedrm (bulgariska: Вълчедръм) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Vltjedrm och regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Vltjedrm ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vltjedrm är huvudsakligen platt. Vltjedrm ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Vltjedrm. Runt Vltjedrm är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Vltjedrm är det största samhället i trakten.

Trakten runt Vltjedrm består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Montana (region)